McGee House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McGee House (Kentucky), ID-Nr. 88003364
 McGee House (Montana), ID-Nr. 94000903
 McGee House (New Mexico), ID-Nr. 85000335